B-Legit (справжнє ім'я Брендт Джонс) (народився 13 січня 1972) — американський репер, учасник нині розпущеного гурту The Click.

Після талант-шоу в Ґремблінгському державному університеті репер та його двоюрідний брат E-40 вирішили зайнятися музичною кар'єрою. Згодом гурт переїхав назад до Вальєхо, де вони об'єдналися з D-Shot, братом E-40, щоб сформувати групу MVP (Most Valuable Players). Пізніше до гурту увійшла Suga-T, сестра E-40, і колектив змінив назву на The Click. У 1996 р. репер з'явився на пісні «Aint Hard 2 Find» з All Eyez on Me, четвертого стуідйного альбому Тупака.

Дискографія

Студійні альбоми 
 1993: Tryin' to Get a Buck
 1996: The Hemp Museum
 1999: Hempin' Ain't Easy
 2002: Hard 2 B-Legit
 2005: Block Movement
 2007: Throwblock Muzic
 2007: Coast 2 Coast
 2015: What We Been Doin

Компіляції 
 1997: Southwest Riders (разом з E-40)

Релізи у складі The Click 
 1992: Down and Dirty
 1995: Game Related
 2001: Money & Muscle

Гостьові появи 

 1992: E-40 з участю B-Legit — «Outsmart the Po Po's»
 1993: D-Shot з уч. E-40 та B-Legit — «Crooked Cops»
 1993: D-Shot з уч. B-Legit — «Fuck a Ho»
 1993: D-Shot з уч. B-Legit — «When the Money Was Flowin'»
 1994: Celly Cel з уч. B-Legit — «Ballin' thru My Hood»
 1995: B-Legit — «Intro» (компіляція The Hogg in Me)
 1995: E-40 з уч. B-Legit та Celly Cel — «H.I. Double L»
 1995: E-40 з уч. B-Legit та Mac Shawn — «Sideways»
 1996: 2Pac з уч. B-Legit, C-Bo, Richie Rich та E-40 — «Ain't Hard 2 Find»
 1996: Celly Cel з уч. B-Legit та E-40 — «4 tha Scrilla»
 1996: E-40 з уч. B-Legit — «I Like What You Do to Me»
 1996: E-40 з уч. 2Pac та B-Legit — «Million Dollar Spot»
 1996: Funk Mobb з уч. B-Legit — «I'm That Nigga»
 1996: Funk Mobb з уч. B-Legit — «Ya'll Know the Deal»
 1996: Playaz Tryna Strive з уч. B-Legit — «Haterism»
 1996: Suga-T з уч. B-Legit — «Fuckin' Around wit' Suga»
 1996: Suga-T з уч. B-Legit, G-Note та Mac Shawn — «Hustlas & Tendas»
 1997: 187 Fac з уч. B-Legit, Big Lurch, Gangsta P, Spice 1 та V-Dal — «All Head No Body»
 1997: Ant Banks з уч. B-Legit, Mean Green, MC Ant та Baby DC — «Hoo-Ride Ant Banks»
 1997: C-Bo з уч. B-Legit та Lunasicc — «Livin Like a Hustler, Part 2»
 1997: D-Shot з уч. B-Legit та E-40 — «Duck»
 1997: Luniz з уч. E-40 та B-Legit — «Highest Niggaz in the Industry»
 1997: Mystikal з уч. B-Legit, E-40 та Master P — «Here We Go»
 1997: The Mossie з уч. B-Legit — «When I Say Jump»
 1998: Celly Cel з уч. Rappin' 4-Tay, Mack 10, B-Legit та E-40 — «It's Goin' Down (Remix)»
 1998: D-Shot з уч. B-Legit та Lil' Bruce — «Major League»
 1998: Daz Dillinger з уч. B-Legit та Bo-Roc — «Playa Partners»
 1998: E-40 з уч. B-Legit — «All the Time»
 1998: E-40 з уч. B-Legit — «Doin' Dirt Bad»
 1998: Scarface з уч. Bushwick Bill, K.B. та B-Legit — «Do What You Do»
 1999: A-1 з уч. B-Legit, Nikki Scarfoze та Mr. Malik — «Tryin' to Get It»
 1999: Bink з уч. B-Legit та Slick — «Dead Presidents»
 1999: E-40 з уч. B-Legit — «Borrow Yo' Broad»
 1999: The Delinquents з уч. B-Legit та Richie Rich — «Bitch Niggas»
 1999: Too Short з уч. B-Legit — «What Happened to the Groupies»
 1999: T.W.D.Y. з уч. B-Legit, J-Dubb та Mac Shawn — «The Game»
 2000: Greedy з уч. B-Legit, Dalima та E.J. — «We Some Hogs»
 2000: Richie Rich з уч. B-Legit — «Straight Mail»
 2000: T.W.D.Y. з уч. B-Legit та Harm — «X Files»
 2001: Too Short з уч. B-Legit та Ant Banks — «Talkin' Shit»
 2002: E-40 з уч. Afroman та B-Legit — «Roll On»

 2002: Too Short з уч. E-40, B-Legit, Ant Banks та D'wayne Wiggins — «Cali-O»
 2003: E-40 з уч. San Quinn, Messy Marv, B-Legit, EA-Ski, Keak da Sneak та James «Stomp Down» Bailey — «Northern Califoolya»
 2003: Street Lordz з уч. E-40 та B-Legit — «Tymers Never Fall»
 2004: Bosko з уч. B-Legit, Mac Shawn, Maniac Lok та Tray Deee — «They Don't Know (Remix)»
 2004: Messy Marv з уч. B-Legit та E-40 — «Center of Attention»
 2006: E-40 з уч. B-Legit та Stressmatic — «Gouda»
 2007: The Lonely Island з уч. B-Legit — «Cool Beans»
 2007: Turf Talk з уч. E-40 та B-Legit — «Doe Boy»
 2007: Woodie, Never, Lil Coner з уч. B-Legit, X.O. та Levitti — «Its the Game»
 2008: E-40 з уч. B-Legit — «Alcoholism»
 2008: E-40 з уч. Bosko, Suga T та B-Legit — «Pray for Me»
 2008: The Jacka & Berner з уч. B-Legit та Cozmo — «Purp»
 2009: Big Scoob з уч. B-Legit та Txx Will — «Bet I Don't»
 2010: Cognito з уч. Tech N9ne та B-Legit — «Hip-Hop»
 2010: E-40 з уч. B-Legit — «I Get Down»
 2010: Yukmouth — «All on You»
 2011: E-40 з уч. B-Legit — «43»
 2011: E-40 з уч. B-Legit — «Drugs»
 2011: E-40 з уч. B-Legit та Stressmatic — «Rear View Mirror»
 2011: Hack the Mack з уч. B-Legit — «Hennessy (Remix)»
 2012: Blanco й Yukmouth з уч. Dru Down та Richie Rich — «Airheads»
 2012: C-Bo з уч. B-Legit — «Getting to the Money»
 2012: DJ Toure з уч. B-Legit, D-Lo та London — «She Like It»
 2012: E-40 з уч. B-Legit — «Can You Feel It?»
 2012: E-40 з уч. B-Legit та Richie Rich — «Cutlass»
 2012: E-40 з уч. B-Legit та Willy Will — «I Ain't Doin' Nothin'»
 2012: E-40 з уч. B-Legit та Laroo T.H.H. — «Outta Town»"
 2012: Young Noble за уч. B-Legit та Z-Ro — «So Crazy»
 2012: Yukmouth з уч. B-Legit та Cellski — «Cookies & Bo»
 2014: Ant Taylor з уч. Biggmann, B-Legit, Black C та Lace Leno — «We$t Coa$t»
 2014: Beeda Weeda з уч. B-Legit та J. Stalin — «Mack’n & Mobb’n»
 2014: Big Tone з уч. Celly Cel та B-Legit — «Mobb Shit»
 2014: Davina з уч. Shady Nate, B-Legit та Lil Raider — «Rollin in These Streets»
 2014: E-40 з уч. B-Legit — «Heavy in the Game»
 2014: E-40 з уч. B-Legit та Too Short — «Same Since '88»
 2014: Yukmouth з уч. B-Legit, Berner та Matt Blaque — «Higher Ground»
 2015: Berner і B-Real з уч. B-Legit — «Mob»
 2015: E-40 з уч. B-Legit та Work Dirty — «God Take Care of Babies & Fools»
 2015: J. Stalin з уч. B-Legit та 4Rax — «Never Change»
 2015: Luniz з уч. Ras Kass, B-Legit та 4rAx — «Still the Highest»
 2015: Psycomatic з уч. B-Legit та Imaa — «Block Muzik»
 2015: Rick Rock з уч. B-Legit, Goldie Gold та Big Tick — «I'm That»
 2015: Troublez з уч. B-Legit та Hussein Fatal — «Love U»

Посилання 

Афроамериканські репери